«Dances with Wolves» (англ. «Танці з вовками/Той, що танцює з вовками») — саундтрек відомого англійського композитора Джона Баррі («З Росії з любов'ю») до стрічки Кевіна Костнера «Той, що танцює з вовками».

Саундтрек «Dances with Wolves» був відзначений американськими преміями «Оскар» (1991) та «Греммі» (1992).

Композиції

Найперше видання

Перевидання 1995 року

Перевидання 2004 року

Примітки

Див. також 
 Джон Баррі
 Той, що танцює з вовками

Саундтреки 1990 року